Alicia Yánez Cossío (1928- ), écrivain équatorienne ;
 Carlo Cossio (1907-1964), auteur de bande-dessinée et animateur italien ;
 Francisco Cossio (1894-1970), peintre espagnol ;
 José María de Cossío (1892-1977), écrivain espagnol ;
 Josep Maria Castellet i Díaz de Cossío (1926-2014), écrivain espagnol.

Autre 

 Le Cossío, une encyclopédie sur la tauromachie.